Breda puede referirse a:
 Abreviación científica del botánico Jacob Gijsbertus Samuël van Breda.
 Toussaint Bréda, más conocido como François Dominique Toussaint Louverture.
 La firma Società Italiana Ernesto Breda per Costruzioni Meccaniche.
 Bréda es un río del departamento de Isère en Francia.

Localidades 
 Breda (Gerona), municipio español de la provincia de Gerona.
 Breda (Iowa), pequeña localidad de los Estados Unidos de América.
 Breda, ciudad de los Países Bajos.
 Breda di Piave, localidad en Treviso, Italia.